Ви́лхелмс Волдемарович Ру́шко (; ,  — ) — латвийский артист оперетты.

Биография 
Артист Рижского театра оперетты с момента его создания в 1945 году. Дебютировал в премьерном спектакле театра по пьесе Вилиса Лациса «Невестка» (в течение первого сезона театр назывался Рабочим театром Латвийского центрального совета профсоюзов и наряду с музыкальными спектаклями ставил драматические). В дальнейшем исполнял такие роли, как Яшка-артиллерист в «Свадьбе в Малиновке» Бориса Александрова, Григорий Распутин в «Белых ночах» Тихона Хренникова, доктор Фальк в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса (сына) и др.

Признание и награды 
Заслуженный артист Латвийской ССР (1965).

Творчество

Роли в театре

Рижская оперетта 
 1956 — «Сильва» Имре Кальмана — Леопольд Воляпюк
 1963 — «Лукавые женщины» Жака Оффенбаха (оригинальное название «Браконьеры») — Элеонор, сын губернатора
 1963 — «Сто чертей и одна девушка» Тихона Хренникова — Агафон
 1971 — «Ограбление в полночь» Марка Лившица (по пьесе Мирослава Митровича) — Милан
 «Проделки Ханумы» Гии Канчели — Князь
 1976 — «Тогда в Севилье» Марка Лившица (по пьесе Самуила Алёшина) — Флорестино
 1976 — «» на музыку Иоганна Штрауса — Эбезедер

Примечания 

Заслуженные артисты Латвийской ССР